Metamora Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Metamora Township (Illinois)
 Metamora Township (Indiana)
 Metamora Township (Michigan)